Il singolare del Kroger St. Jude International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Todd Martin era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–4, 7–6 (7–2) contro Pete Sampras.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Kroger St. Jude International 1996
ATP Tour 1996